Streicher ist der Familienname folgender Personen:

 Agatha Streicher (1520–1581), deutsche Ärztin
 Alois Streicher (1892–1978), deutscher Maler und Zeichner
 Andreas Streicher (1761–1833), deutsch-österreichischer Pianist, Komponist und Klavierbauer

 Etta Streicher (* 1977), deutsche Dichterin, Schauspielerin, Moderatorin und Performance-Künstlerin

 Gustav Streicher (1873–1915), österreichischer Dramatiker und Schriftsteller

 Henri Streicher (1863–1952), französischer Geistlicher, Apostolischer Vikar für Uganda 
 Ingrid Streicher (* 1943), österreichische Wirtschaftspädagogin und Schriftstellerin
 Jeanne Streicher (1880–1963), französische Romanistin
 Johann Baptist Streicher (1796–1871), österreichischer Klavierbauer
 Joseph Streicher († 1880), deutscher Verwaltungsbeamter
 Julius Streicher (1885–1946), deutscher Politiker (NSDAP), Gauleiter und Herausgeber
 Julius Streicher (Politiker, 1853) (1853–1896), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Baden

 Ludwig Streicher (1920–2003), österreichischer Kontrabassist und Musikpädagoge
 Margarete Streicher (1891–1985), österreichische Turnpädagogin
 Nannette Streicher (1769–1833), deutsch-österreichische Klavierbauerin und Komponistin

 Paul Theodor Streicher (1861–1940), deutscher Schriftsteller
 Rudolf Streicher (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ) und Manager
 Siegfried Streicher (1893–1966), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Sonnfried Streicher (1929–2022), deutscher Meeresbiologe
 Theodor Streicher (1874–1940), österreichischer Komponist
 Uta Goebl-Streicher (* 1941), österreichische Literaturwissenschaftlerin
 Vera Streicher (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Wolfgang Streicher (* 1961), österreichischer Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer

Streicher ist der Name folgender Orte:
 Streicher (Engelsberg), Ortsteil von Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Streicher (Uffing am Staffelsee), Ortsteil von Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Streicher steht für:
 Streicher, Spieler eines Streichinstrumentes, siehe Streichinstrument
 Streicher, Arbeiter in der Papierherstellung, siehe gestrichenes Papier
 Streicher, Nebengipfel des Rauschbergs in den Chiemgauer Alpen
 Streicher, Asphaltbauer, siehe Gussasphaltkocher #Transport auf der Baustelle
 Streicher, anderer Namen von Aragorn in Der Herr der Ringe, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Aragorn
 Streicher Unternehmensgruppe, Tiefbauunternehmen
 M. Streicher, Gießerei
 Coole Streicher, Kinderorchester

Siehe auch: